Sigh No More är det tyska power metal-bandet Gamma Rays andra album. Den släpptes 1991 av Noise Records. Medverkande är Ralf Scheepers (sång), Kai Hansen (gitarr), Dirk Schlächter (gitarr), Uwe Wessel (bas), Uli Kusch (trummor).

Låtar på albumet
 "Changes" (L:Hansen/Wessel M:Hansen/Scheepers/Schlächter/Wessel)
 "Rich & Famous" (Hansen)
 "As Time Goes By" (Hansen/Sielck)
 "(We Won't) Stop the War" (Hansen/Wessel)
 "Father and Son" (L:Schlächter/Scheepers M:Schlächter)
 "One With the World" (L:Hansen M:Hansen/Wessel)
 "Start Running" (L:Scheepers M:Wessel)
 "Countdown" (Hansen)
 "Dream Healer" (L:Hansen/Scheepers M:Hansen)
 "The Spirit" (L:Hansen/Scheepers M:Hansen/Wessel)
 "Sail On - Live" (Hansen)

Musikalbum 1991
Album av Gamma Ray